Liga Narodów w Piłce Siatkowej Kobiet 2022 (ang. 2022 FIVB Volleyball Women's Nations League) – 4. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego zorganizowanego przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) dla 16 narodowych reprezentacji.

Rywalizacja składała się z dwóch faz: fazy grupowej oraz fazy pucharowej. Faza pucharowa została rozegrana w dniach 13–17 lipca w Ankarze. Tytułu broniła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Zwyciężyła reprezentacja Włoch.

System rozgrywek

Faza grupowa 
W fazie grupowej wzięło udział 16 reprezentacji narodowych podzielonych na dwie kategorie – stałych uczestników oraz drużyn pretendujących. Stali uczestnicy mieli zapewniony udział w rozgrywkach w kolejnym roku niezależnie od osiągniętego wyniku, natomiast pretendenci byli zagrożeni spadkiem.

Od tej edycji nastąpiła zmiana w formacie rozgrywania spotkań. Rywalizacja w fazie grupowej toczyła się przez trzy tygodnie, z tygodniową przerwą między turniejami. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy po 8 reprezentacji, które rozegrały między sobą po cztery spotkania w ramach turniejów grupowych. W każdym tygodniu odbyły się dwa turnieje organizowane przez poszczególnych uczestników. Łącznie odbyło się 6 turniejów. Po rozegraniu wszystkich 96 spotkań fazy grupowej osiem najwyżej notowanych zespołów uzyskało awans do fazy pucharowej.

Najgorszy zespół spośród pretendentów stracił miejsce w Lidze Narodów na rzecz zwycięzcy Challenger Cup.

Faza pucharowa 
W fazie pucharowej wzięło udział 8 najlepszych reprezentacji wyłonionych w fazie grupowej. Zespoły te rozegrały spotkania w systemie pucharowym.

Obiekty

Drużyny uczestniczące 
W Lidze Narodów 2022 wzięło udział 16 reprezentacji. 26 lutego 2022 FIVB podjęła decyzję o utracie praw do organizacji dwóch turniejów fazy grupowej Ligi Narodów w Rosji, natomiast 1 marca 2022 postanowiła do odwołania wykluczyć rosyjskie i białoruskie drużyny z udziału w rozgrywkach międzynarodowych. Zamiast reprezentacji Rosji w turnieju zagrała reprezentacja Bułgarii.

Grupy fazy grupowej 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie turniejów grupowych w poszczególnych tygodniach.

Faza grupowa

Tabela 

 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim

Tydzień 1

Grupa 1 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa 2 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Tydzień 2

Grupa 3 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa 4 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Tydzień 3

Grupa 5 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa 6 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza pucharowa

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligi Narodów 2022 

Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet
2022 w piłce siatkowej